Brockley (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Lewisham
 Brockley (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
 Brockley (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk